Diese Liste zeigt die Wappen der historischen Komitate Ungarns.

Ungarn

Corpus seperatum (Fiume)

Kroatien-Slawonien

Siehe auch 

 Liste der historischen Komitate Ungarns

!Wappen der historischen Komitate
historische Komitate Ungarns
Wappen (Ungarn)